La festa del vi de Jumella és una celebració que té lloc des de 1972 cada estiu a la ciutat murciana de Jumella, famosa pels seus vins, i que és un dels pobles amb terme municipal més gran d'Espanya.

S'hi celebra una festa del vi, que s'ha anat transformant al llarg del temps. Primerament s'anomenava la festa de la verema. Sortien carrosses de les diferents penyes del poble, a finals de l'estiu, i la gent es vestia a la manera tradicional del lloc. Anaven proveïts de vi i menjar per repartir a la gent del poble que contemplava la desfilada. Després es va anar transformant a la manera de la tomatina de Bunyol, i el jovent es dedicava a llençar-se vi pel carrer, creant una autèntica batalla campal. Ara s'ha reprès l'antic esperit però no s'ha abandonat el nou, de manera que hi ha dues festes en diferents dies i recorreguts, l'antiga i la nova. Tot això està emmarcat en el període de dues setmanes de festa, aproximadament, durant el mes d'agost, anomenat festa major i de la verema, on hi ha també moltes altres manifestacions culturals i lúdiques.

Notes

Enllaços externs 
 Web oficial de la festa del vi de Jumella

Festes
Cultura de la Regió de Múrcia